Sprungstil bezeichnet

 beim Skispringen Techniken wie Parallelstil oder V-Stil, siehe Skisprungtechnik
 beim Hochsprung Techniken wie Straddle oder Fosbury-Flop, siehe Hochsprung#Techniken
 beim Weitsprung Techniken wir Hangsprung oder Laufsprung, siehe Weitsprung#Flugphase
 beim Dreisprung Techniken wie Steilsprungtechnik und Flachsprungtechnik, siehe Dreisprung#Technik